Christina McHale era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Zarina Diyas, che si è poi aggiudicata il torneo battendo in finale Miyu Katō con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Elise Mertens (quarti di finale)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)

 Samantha Stosur (primo turno)
 Naomi Ōsaka (primo turno)
 Alison Riske (secondo turno)
 Yulia Putintseva (quarti di finale)

Wildcard 

  Kimiko Date (primo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)

<li> Kristýna Plíšková (secondo turno)

Qualificate 

  Danka Kovinić (primo turno)
  Zarina Diyas (campionessa)

 Miyu Katō (finale)
 Jana Fett (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Women's Open Tennis 2017